

Patronymes 
Bernard Primeau ( à Montréal - ) est un batteur de jazz québécois. 
Cayden Primeau, né le  est un joueur américain professionnel de hockey sur glace.
Keith Primeau, né le  à Toronto au Canada, était un joueur professionnel de hockey sur glace qui évoluait en Ligue nationale de hockey.
Olivier Primeau (1985-), entrepreneur et personnalité publique québécois.
Wayne Primeau est un joueur canadien professionnel de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme